Acremodontina är ett släkte av snäckor. Acremodontina ingår i familjen Trochaclididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Acremodontina